Edenholzhausen ist der Name folgender Orte:

 Edenholzhausen (Schwabhausen), Ortsteil der Gemeinde Schwabhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Edenholzhausen (Weichs), Ortsteil der Gemeinde Weichs, Landkreis Dachau, Bayern